Се́льское поселе́ние Междуре́чье — муниципальное образование в составе Кольского района Мурманской области, Россия. Административным центром сельского поселения является посёлок Междуречье.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра, Колы, — 24 км.

Состав 

Ретинское и Белокаменка включены в состав сельского поселения 31 октября 2016 года. До этого они входили в состав ЗАТО Александровск.

Население 

Численность населения, проживающего на территории поселения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 2503 человека, из них 1260 мужчин (50,3 %) и 1243 женщины (49,7 %). Население на 1 января 2005 года составляло 2519 человек.

См. также 
 Административно-территориальное деление Мурманской области

Примечания

Ссылки 
 Устав сельского поселения.
 Карта муниципального образования

Сельские поселения Мурманской области
Муниципальные образования Кольского района